Picota (ferramenta)
Localidades no Peru
 Picota (Peru)
 Picota (distrito)
 Picota (província)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos